El término Uma puede referirse a diferentes términos como:

Lugares:
 Uma, antiguo distrito en la prefectura de Ehime (Japón).
 Uma, parroquia del municipio pontevedrés de Salvatierra de Miño, en Galicia (España).
 Uma, río afluente del río Tea, que a su vez es afluente del río Miño, en Galicia (España).

Personas:
 Uma Bharati (1959-), política y sanniasi hinduista india.
 Uma Thurman (1970-), actriz estadounidense.

Asociaciones:
 UMA (Unión del Mágreb Árabe), organización que engloba a los países del Mágreb.
 UMA (Unión Matemática Argentina), institución que nuclea a los matemáticos argentinos.
 UMA (Unión de Mujeres de la Argentina), organización social y política argentina.
 UMA- Unión de Mujeres Americanas, una organización fundada en 1934 para luchar por los derechos cívicos y políticos de las mujeres en el continente americano.

Ciencias:
 UMA (Acceso uniforme a memoria), término computacional
 Uma, ciclón tropical que causó un daño considerable en Port Vila (Vanuatu) en 1987.
 Uma, género de lagartos.
 UMA (unidad de masa atómica), la más pequeña unidad de masa.
 UMA (unlicensed mobile access: ‘acceso móvil sin licencia’), tecnología que provee roaming entre servicios móviles GSM y GPRS;

Varios:
 Uma, diosa hinduista.
 willaq uma, nombre quechua con el que se conocía al sacerdote en el Imperio inca.
 uma, un idioma perteneciente a los idiomas celébicos, hablados en las islas Célebes.
 Universidad de Málaga''', UMA según sus siglas.